Hexham bezeichnet:

Orte:
 Hexham, eine Stadt in England
 Hexham (New South Wales), eine Ortschaft in Australien
 Hexham (Victoria), eine Ortschaft in Australien
 Hexham (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus

Personen:
 Henry Hexham (~1585–1650), ein englischer Autor
 Irving Hexham (* 1943), ein britisch-kanadischer Religionswissenschaftler